Hovland ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Nilsen Hovland (1876–1957), norwegischer Marineoffizier und Erfinder
 Brede Hovland (* 1973), norwegischer Produzent und Schauspieler
 Carl I. Hovland (1912–1961), US-amerikanischer Psychologe
 Egil Hovland (1924–2013), norwegischer Komponist
 Even Hovland (* 1989), norwegischer Fußballspieler
 George Hovland (1926–2021), US-amerikanischer Skilangläufer
 Lisa Hovland-Udén (* 1990), schwedische Geschwindigkeitsskifahrerin
 Odd Harald Hovland (* 1962), norwegischer Politiker
 Ragnar Hovland (* 1952), norwegischer Schriftsteller, Kinderbuchautor, Übersetzer und Musiker
 Stine Hovland (* 1991), norwegische Fußballspielerin
 Tim Hovland (* 1959), US-amerikanischer Volleyball- und Beachvolleyballspieler

Siehe auch:
 Howland (Begriffsklärung)